285e Beveiligingsdivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 285e Infanteriedivisie (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid